Bätscher steht für

 Bätscher (Kulinarik), eine gebackene Speise aus dem südlichen deutschen Sprachraum
 Bätscher (Name), ein im südlichen deutschen Sprachraum vorkommender Name